Gustavo Fernández era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al primo turno da Nicolas Peiffer.

Shingo Kunieda ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Stéphane Houdet con il punteggio di 4–6, 6–1, 7–64.

Teste di serie 

  Gustavo Fernández (quarti di finale)

 Alfie Hewett (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2018